Scharizer ist der Nachname von:
Karl Scharizer (1901–1956), österreichischer Politiker
Rudolf Scharizer (1859–1935), österreichischer Mineraloge